Kostajnica est un toponyme qui peut désigner :

Kostajnica, une ville et une municipalité située dans la République serbe de Bosnie ;
Kostajnica, un village situé sur le territoire de la Ville de Doboj et dans la République serbe de Bosnie ;
Kostajnica, un village situé dans la municipalité de Konjic, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.

 Hrvatska Kostajnica, une ville et municipalité située dans le comitat de Sisak-Moslavina.